Rutilograptis är ett släkte av fjärilar. Rutilograptis ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vecklare
Rutilograptis